Lull ist der Familienname folgender Personen:

 Charles E. T. Lull (1880–1934), US-amerikanischer Offizier (Oberst); Initiator der American Military History Foundation
 Richard Swann Lull (1867–1957), US-amerikanischer Paläontologe 

Siehe auch:
Lullus, Llull, Pseudo-Lull